Джон Брин:
*  (1827—1875) — ирландский военный моряк, участник Гражданской войны в США на стороне Союза, обладатель Медали Почёта.
  (1896—1964) — ирландский и британский военный лётчик, командующий 1-й лётной группы Королевских военно-воздушных сил (1940).
  (1898—1966) — австралийский политик, член Палаты представителей (1940—1946).
  (1907—1984) — американский баскетболист и игрок в американский футбол, менеджер клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Ойлерз» (1971—1973).
  — ирландский драматург.

См. также 
 John B
 Muslimgauze